Tikka est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (mort en 2021), homme politique pakistanais
 (1944-2006), professeur finlandais en finances
, compétiteur finlandais en ski d'orientation
 (née en 1961), réalisatrice et scénariste finlandaise
 (né en 1978), homme d'affaires finlandais

Voir aussi
Tikka Khan (1915-2002), militaire pakistanais et chef de l'armée
Poulet tikka, plat populaire en Inde et au Pakistan
Tikka T3, fusil de précision

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois